Raḩmānābād kan syfta på följande platser:

Iran 

 Ūranar, ort, Västazarbaijan, 
 Raḩmānābād (ort i Iran), Hamadan, 

Robotskapade Iranförgreningar